El término rafe puede tener los siguientes significados:

En la ortografía hebrea:
rafe, un signo diacrítico.

rafe (del griego ῥαφή, costura o sutura), describe la línea de unión de dos secciones simétricas de un órgano o tejido y puede referirse a:

En botánica
 rafe, un reborde o cresta que resulta de la soldadura del funículo con el cuerpo del óvulo observado en algunas semillas.
 rafe, una estructura presente en algunas diatomeas del orden pennales.

En anatomía humana
 rafe, una línea prominente producida por la unión de dos partes embriológicas simétricas que se han fusionado formando una sola estructura en el adulto. Existen varios rafes significativos en la anatomía humana:
 el rafe bucal.
 el rafe lingual.
 el rafe palatino.
 el rafe faríngeo.
 Los núcleos del rafe o cuerpos del rafé, agregados de neuronas que conforman la columna medial del tallo encefálico. 
 el rafe perineal, que se extiende desde el ano, a través de la línea media del escroto (rafe escrotal) y hacia arriba a través de la línea media ventral del pene (rafe peneano).
 el rafe anococcígeo.
 el rafe iliococcígeo.
 el rafe pterigomandibular.
 el rafe palpebral lateral.